Osoby o tym nazwisku:
 Józef Dybus – polski działacz ruchu ludowego, żołnierz podziemia
 Piotr Dybus – polski strongman